Фамилија Фијеро има више значења:

 Фамилија Фијеро, Ехидо Мескитал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фијеро, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фијеро, Ехидо Чијапас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фијеро, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику